|-
| 180801 - || || 3 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 180802 - || || 3 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180803 - || || 4 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 180804 - || || 4 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 180805 - || || 10 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180806 - || || 10 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180807 - || || 10 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 180808 - || || 11 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 180809 - || || 9 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180810 - || || 13 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 180811 - || || 13 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180812 - || || 4 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 180813 - || || 11 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180814 - || || 14 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 180815 - || || 8 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 180816 - || || 10 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 180817 - || || 8 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 180818 - || || 30 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 180819 - || || 30 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 180820 - || || 17 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180821 - || || 1 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180822 - || || 1 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180823 - || || 1 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180824 - || || 2 d'abril de 2005 || Piszkéstető || Piszkéstető
|-
| 180825 - || || 2 d'abril de 2005 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 180826 - || || 2 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 180827 - || || 2 d'abril de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 180828 - || || 3 d'abril de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 180829 - || || 5 d'abril de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 180830 - || || 5 d'abril de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 180831 - || || 5 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 180832 - || || 5 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 180833 - || || 2 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 180834 - || || 6 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 180835 - || || 9 d'abril de 2005 || RAS || A. Lowe
|-
| 180836 - || || 2 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 180837 - || || 4 d'abril de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 180838 - || || 5 d'abril de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 180839 - || || 7 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180840 - || || 4 d'abril de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 180841 - || || 5 d'abril de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 180842 - || || 6 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180843 - || || 10 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 180844 - || || 9 d'abril de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 180845 - || || 10 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 180846 - || || 10 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180847 - || || 10 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180848 - || || 13 d'abril de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 180849 - || || 13 d'abril de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 180850 - || || 13 d'abril de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 180851 - || || 14 d'abril de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 180852 - || || 11 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 180853 - || || 11 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 180854 - || || 12 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180855 - || || 11 d'abril de 2005 || Kitt Peak || M. W. Buie
|-
| 180856 - || || 30 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180857 - || || 28 d'abril de 2005 || Piszkéstető || Piszkéstető
|-
| 180858 - || || 30 d'abril de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 180859 - || || 4 de maig de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 180860 - || || 4 de maig de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 180861 - || || 1 de maig de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 180862 - || || 3 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180863 - || || 3 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180864 - || || 3 de maig de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 180865 - || || 3 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180866 - || || 4 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180867 - || || 7 de maig de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 180868 - || || 8 de maig de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 180869 - || || 8 de maig de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 180870 - || || 8 de maig de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 180871 - || || 4 de maig de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 180872 - || || 8 de maig de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 180873 - || || 8 de maig de 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 180874 - || || 3 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180875 - || || 8 de maig de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 180876 - || || 10 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180877 - || || 11 de maig de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 180878 - || || 10 de maig de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 180879 - || || 11 de maig de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 180880 - || || 9 de maig de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 180881 - || || 10 de maig de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 180882 - || || 9 de maig de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 180883 - || || 9 de maig de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 180884 - || || 10 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180885 - || || 11 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180886 - || || 11 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180887 - || || 11 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180888 - || || 11 de maig de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 180889 - || || 14 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180890 - || || 15 de maig de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 180891 - || || 13 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180892 - || || 15 de maig de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 180893 - || || 14 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180894 - || || 3 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180895 - || || 4 de maig de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 180896 - || || 8 de maig de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 180897 - || || 8 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180898 - || || 8 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180899 - || || 8 de maig de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 180900 - || || 10 de maig de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
|}

0